Пода је пусто село у пријестоници Цетиње у Црној Гори. Према попису из 2003. није било становника (ни према попису из 1991. није било становника).

Демографија 
Ово насеље нема више становника (према попису из 2003. године). Село је опустело пре више од двадесет година.

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Пријестоница Цетиње
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори
Пуста насеља у Црној Гори